Der Family Circle Cup 2006 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Charleston. Es war als Turnier der Tier I-Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 8. bis 16. April 2006 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Nadja Petrowa und Patty Schnyder, das Petrowa in drei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Lisa Raymond und Samantha Stosur in drei Sätzen gegen Virginia Ruano Pascual und Meghann Shaughnessy.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in Charleston (South Carolina)